MIROVNA GRUPA "Oaza", nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija iz Belog Manastira, osnovana 18. II. 1998. godine. Radi na povratku povjerenja između domicilnog stanovništva, povratnika i raseljenih osoba u svrhu ponovnog suživota na području Baranje. Nastala je kao jedan od ogranaka Centra za mir i nenasilje iz Osijeka.

"Oazom" rukovodi upravi odbor od 5 članova. Prva predsjednica UO bila je Katarina Krnjajić, a nakon nje Dubravka Simendić i Jelena Opačić-Matijević.

Ciljevi MG "Oaze"
 promocija kulture mira i nenasilja bez obzira na etničke, religijske, socijalne i kulturne razlike
 izgradnja zajednice kroz edukativne radionice
 promocija i zaštita ljudskih prava i sloboda
 edukacija za i o ljudskim pravima kroz okrugle stolove i radionice
 podrška drugim NVO-ima
 osvješćivanje pojedinca za aktivnu ulogu u pozitivnim društvenim promjenama

Područja rada 
 edukacija
 kreativno izražavanje
 socijalni program (pomoć starijima)
 ekološki program
 zdravstveno-edukativni program
 dječja igraonica
 razvoj organizacije
 suradnja s drugima

Izdavaštvo 
 Jelena Opačić-Matijević i Vesna Nedić: Filcanje vune (knjiga), Beli Manastir, XII. 2005.
 Jovan Nedić: S njive do akademije, Beli Manastir, III. 2006.

Aktivnosti (u proteklih 7 godina)

Edukacija 
 osnovna informatička obuka
 tečaj interneta
 naprednija informatička obuka (Excel)
 tečaj engleskog jezika
 tečaj njemačkog jezika
 tečaj šivanja

Socijalni program 
 pomoć starijim osobama u pranju veša
 pomoć starijim osobama pri nabavci namirnica
 mjerenje šećera i tlaka

Ekološki program 
 radionica filcanja vune
 seminari na temu izrade predmeta od filca
 seminari o zdravoj hrani – soja
 seminar o kompostiranju
 seminar o proizvodnji zdrave hrane u plasteniku

Zdravstveno–edukativni program 
 tribina o osteoporozi
 tribina o dijabetesu i hipertenziji
 tribina o spolnim bolestima
 tribina o ovisnosti (alkohol i droga)
 tribina o kancerogenim bolestima reproduktivnih organa
 incijativa za osnivanje lige: osteoporotičari i osobe liječene od karcinogena
 tribine drugih organizacija psihološkog tipa

Kreativno izražavanje 
 rad na staklu
 rad na tkanini
 rad na keramici
 pravljenje nakita
 pravljenje predmeta od gipsa
 oslikavanje zidova

Dječja igraonica:
 druženje djece od 7-12 godina kroz društvene igre

"Oaza" surađuje s baranjskim romskim udrugama i info-klubovima, Centrom za mir i nenasilje iz Osijeka, VIMIO-om iz Vukovara, Ženskom mrežom Hrvatske, lokalnom samoupravom, Društvom osoba s invaliditetom Baranjsko srce, organizacijama "Smart" iz Rijeke, "B.a.B.e." iz Zagreba... Članica je Ženske mreže Hrvatske i podržava i sudjeluje u svim njenim akcijama (kao što su:  "Izbori i žene", "16 dana aktivizma", akcije protiv nasilja nad ženama u obitelji...). (vn)

Projekti u 2006. godini 
 Besplatna informatička obuka za nezaposlene Baranjce
 Besplatan pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji za mlade - internet-klub
 Besplatan tečaj engleskog jezika
 Dani udruga Baranje
 Institucionalna potpora
 Kreativne likovno-ekološke radionice za djecu do 14. godina
 Likovno-kreativna radionica za žene
 Pomoć starim ljudima
 Radionica s vunom
 Tribina "Braća Kašanin"

Vanjske poveznice 
 Mirovna grupa "Oaza" 

Baranjski leksikon
Hrvatske udruge
Beli Manastir
Mirovni aktivizam